Écuelles (Saône-et-Loire)
 Écuelles (Sena e Marne)